Sideras ist der Familienname folgender Personen:

 Agis Sideras (* 1974), deutsch-griechischer Schriftsteller
 Alexander Sideras (1935–2019), griechisch-deutscher Byzantinist
 Loukas Sideras (* 1944), griechischer Schlagzeuger
 Stavros Sideras (* 1948), griechischer Liedtexter